Черняєв — російське прізвище.

Жінки 
 Черняєва Анна Олександрівна — кандидат медичних наук, заслужений лікар України.

Чоловіки 
 Черняєв Анатолій Сергійович (1921—2017) — радянський партійний діяч
 Черняєв Василь Матвійович — український ботанік
 Черняєв Євген Олександрович (1921—1992) — радянський і російський художник кіно. Заслужений художник РСФСР (1976).
 Черняєв Ілля Ілліч — російський хімік, академік АН СРСР/
 Черняєв Олександр Сергійович (шахіст) (нар. 1969) — російський шахіст, гросмейстер від 2004 року.
 Черняєв Петро Аркадійович (нар. 1958) — російський кінокритик, актор, режисер, сценарист, продюсер, телеведучий, журналіст і педагог.
 Черняєв Тихон Сергійович (нар. 2010) — український шахіст-вундеркінд.

Примітки 

російські прізвища